Оле́г Миро́нов: Миронов, Олег Васильевич (в монашестве Никон; род. 1960) — епископ Русской православной церкви, епископ Кудымкарский и Верещагинский.
 Миронов, Олег Орестович (1939—2020) — российский юрист, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
 Миронов, Олег Юрьевич (род. 1993) — российский легкоатлет-барьерист.